Kastrup steht für:

 Flughafen Kopenhagen-Kastrup
 Kastrup Sogn (Tårnby Kommune), ein Kirchspiel in Dänemark
 Kastrup (Tårnby Kommune), ein Ort in der Tårnby Kommune, Dänemark
 Kastrup (Kreis Hadersleben) eine ehemalige Gemeinde im Kreis Hadersleben

Kastrup ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Kastrup (* 1937), deutscher Jurist und Diplomat
 Hans A. Kastrup (* 1934), deutscher theoretischer Physiker
 Liza Kastrup (* 1999), deutsche Volleyballspielerin

Siehe auch:
 Flugzeugkatastrophe von Kastrup